Aghja Lerrnagagat' (armeniska: Aghja Lerrnagagat’) är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Aghja Lerrnagagat' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Aghja Lerrnagagat' är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Aghja Lerrnagagat'. Närmaste större samhälle är Hats'avan,  kilometer söder om Aghja Lerrnagagat'. 

Trakten runt Aghja Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Aghja Lerrnagagat' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre